Алба:

 ALBA — источник синхротронного излучения близ Барселоны, (Испания).
 АЛБА — альянс из 8 стран Латинской Америки: Антигуа и Барбуда, Боливия, Венесуэла, Доминика, Куба, Никарагуа, Сент-Винсент и Гренадины, Эквадор. 
 Алба — жудец в Трансильвании (Румыния).
 Алба — тауншип в округе Джексон, Миннесота, США.
 Алба — название единого королевства скоттов и пиктов в 9–11 вв.

См. также